Cockburn Sound (West-Australië), een baai in West-Australië
 Cockburn Sound (Noordelijk Territorium), een bocht in het Noordelijk Territorium in Australië